Das Omnium der Frauen bei den Olympischen Spielen 2012 in London fand vom 6. bis 7. August 2012 statt.

Olympiasiegerin wurde Laura Trott aus Großbritannien. Die Silbermedaille gewann die US-Amerikanerin Sarah Hammer und Bronze sicherte sich Annette Edmondson aus Australien.

Ergebnis

Weblinks 

 Ergebnisse

Omnium Frauen
Bahnradsport-Wettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Newham